Борис Розанов:
 Розанов, Борис Георгиевич (1929—1993) — советский почвовед, профессор, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Розанов, Борис Сергеевич (1896—1979) — советский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РСФСР.